Бруния:
 Бруния (животное) () — род бабочек семейства ;
 Бруния (растение) () — род покрытосеменных растений семейства .